Het tennistoernooi Australian Open werd in 1976 bij de vrouwen voor de 50e keer gehouden. De als eerste geplaatste Australische Evonne Cawley won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als vijfde geplaatste Tsjechoslowaakse Renáta Tomanová met 6-2 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Evonne Cawley (winnares)
  Kerry Reid (eerste ronde)
  Helga Masthoff (kwartfinale)
  Sue Barker (tweede ronde)
  Renáta Tomanová (finale)
  Helen Gourlay (halve finale)
  Lesley Bowrey (kwartfinale)
  Janet Young (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1976